Aerides – genere di piante della famiglia Orchidaceae
Aerides – quartiere di Atene